Youm peut faire référence à :
 Omar Youm, un homme politique sénégalais
 Thierno Youm, un ancien footballeur sénégalais

 Akhbar Al Youm, un journal marocain
 Al-Masri Al-Youm, un quotidien égyptien

 Youm El-Ethneen, un film égyptien

Homonymie de patronyme